Bow kan syfta på: 

Clara Bow (1905–1965), en amerikansk filmskådespelerska och sångerska
Bow, Mid Devon, ort i Devon, England, Storbritannien
Bow, London, stadsdel i östra London, England, Storbritannien
Bow, New Hampshire, kommun i USA